Atomica může znamenat:

 Atomica – komiksová superhrdinka Rhonda Piñeda
 Atomica – brazilská thrashmetalová kapela 
 Atomica (film) – americký filmový sci-fi thriller z roku 2017